Karate na Igrzyskach Śródziemnomorskich 2009 odbyło się w dniach 30 czerwca – 1 lipca w Palasport Febo. W tabeli medalowej zwyciężyli Grecy, którzy zdobyli 4 medale (2 złota 1 srebro i 1 brąz).

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Przypisy 

Igrzyska Śródziemnomorskie 2009
Karate na igrzyskach śródziemnomorskich